Holenderskie Tourist Trophy 2016 – ósma eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, która została rozegrana 26 czerwca 2016 roku na torze TT Circuit Assen w Assen.

To był pierwszy holenderski TT rozgrywany w niedzielę, zamiast tradycyjnej sobotniej daty wyścigu.

Ten wyścig był pierwszym wyścigiem klasy MotoGP od Grand Prix Portugalii w 2006 roku, wygranym przez drużynę nieprodukcyjną i pierwszym wyścigiem od Grand Prix Ameryki w 2013 roku, w którym wszystkie klasy wygrał nowy zwycięzca. 

Yamaha była poza podium po raz pierwszy od 2014 r. Holenderskiego TT.

Zwycięstwo Nakagamiego w Moto2 było pierwszym dla japońskiego zawodnika w dowolnej klasie GP od czasu Yuki Takahashi w Grand Prix Katalonii w 2010 roku.

Wyniki MotoGP 
Wyścig zaplanowany na 26 okrążeń, został wstrzymany po 14 pełnych okrążeniach z powodu ulewnego deszczu i wznowiony na 12 okrążeń 

 * - nie ukończył 1 okrążenia
 ** - nie wystartował w 2 części wyścigu

Wyniki Moto2 
Wyścig zaplanowany na 24 okrążenia został skrócony do 21 okrążeń z powodu deszczu.

Wyniki Moto3 
Jorge Martín został zastąpiony przez Alberta Arenasa po dwóch piątkowych treningach.

 * - nie skończył 1 okrążenia

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2016
Holenderskie Tourist Trophy
2016 w Holandii